Валерий Валентинович Швецов (род. 25 мая 1940, Штергрес (Штеровка), Антрацитовский район, Луганская область) — советский и украинский , профессор, заведующий кафедрой скульптуры академии искусств Украины. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств УССР (1981).

Учился у В. Луцака, А. Горской, Г. Лысенко, В. Бородая.

Реализованые проекты 
 Рельеф «Леся Украинка с героями своих произведений» в Киевском русском драматическом театре им. Леси Украинки (1975)
 Памятник Менделееву, Киев (1995)
 Орден «Ярослав Мудрый» (1995)
 Памятник Андрею Первозванному, Киев (1999)
 Памятник Сагайдачному, Киев (2000)
 монета Нацбанка Украины «Саломея Крушельницкая»

Примечания

Ссылки 
 Швецов Валерий Валентинович
 никто родине-матери меч не укорачивал
 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ПОЯВИТСЯ В КИЕВЕ В ПОЛНОЧЬ